John Lloyd (1948) walesi nemzetközi labdarúgó-játékvezető
 John Lloyd (1951) angol TV-producer és író
 John Lloyd (1954) angol teniszező